Il toponimo Gornet può riferirsi a diverse località della Romania:
Gornet, comune del distretto di Prahova
Gornet-Cricov, comune del distretto di Prahova